30 Hudson Street, een wolkenkrabber en kantoor van Goldman Sachs in de Amerikaanse stad Jersey City
 200 West Street, een wolkenkrabber en internationale hoofdzetel van Goldman Sachs in het New Yorkse stadsdeel Manhattan